Би́рман (, , ) — еврейская и немецкая фамилия, означающая «пивовар».

Известные носители

А, Б, В 
 Бирман, Александр Михайлович (1910—1984) — советский экономист.
 Бирман, Борис Наумович (род. 1966) — российский актёр, бард.
 Бирман, Вольф (род. 1936) — немецкий бард.

И 
 Бирман, Игорь Яковлевич (1928—2011) — советско-американский экономист.
 Бирман, Илья Борисович (род. 1984) — российский дизайнер.
 Бирман, Иосиф Бенционович (1915—1984) — советский ихтиолог, доктор биологических наук.
 Бирман, Израиль Михайлович (1915—1991) — советский учёный в области металлургического машиностроения, доктор технических наук.

М 
 Бирман, Марк Яковлевич (1900—1960) — советский военный деятель, генерал-майор.

Н 
 Бирман, Натан Михайлович (род. 1947) — советский и израильский трубач, педагог, концертный исполнитель.
 Бирман, Наум Борисович (1924—1989) — советский кинорежиссёр и сценарист.

П 
 Бирман, Пери (род. 1953) — американский правовед, специалистка по исламскому праву.

С 
 Бирман, Серафима Германовна (1890—1976) — советская актриса театра и кино.
 Бирман, Степан Павлович (Иштван Бирманн; 1891—1937) — венгерский социалист, в 1920-30-х годах руководитель металлургической промышленности СССР, директор ДМЗ.

Э 
 Бирман, Элисабета (в замужестве Лука; род. 1909) — румынская революционерка.



Другое 
 Birman — музыкальная группа.
 Биртман — музыкальная группа.

См. также 
 Зиновий Биртман — музыкальная мистификация, вымышленный советский автор-исполнитель.
 Типографская раскладка Ильи Бирмана